Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 1986, die zehnte Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 17. und 27. Dezember 1986 in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Zaires, die zum zweiten Mal, dazu noch ungeschlagen, den Titel erringen konnte. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Kenia am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in Form eines Rundenturniers. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft vier Spiele absolvierte (insgesamt wurden zehn Spiele absolviert). Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Afrikameister der Damen 1983. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 1986.

Ergebnisse 
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Tag 6

Tag 7

Tag 8

Tag 9

Tag 10

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1986 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
 Ergebnisse auf the-sports.org ()

1986
Afrikameisterschaft 1986
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Maputo
Frauenbasketballwettbewerb